Freie Universität Brüssel bezeichnet in deutscher Übersetzung 

 Université libre de Bruxelles, französischsprachige Universität in Brüssel
  Vrije Universiteit Brussel, niederländischsprachige Universität in Brüssel